SFK kan syfta på:

 SFK Trygg – idrottsförening i Norge
 SFK – en australiensisk musikgrupp, se Something for Kate
 SFK - Svenska Fjällklubben  Klubben är rikstäckande och har som sin främsta uppgift att på naturens villkor främja sund fjällsport. Vi arbetar med frågor kring vår Fjällmiljö, vi ger våra medlemmar möjligheter till ökad Fjällkunskap genom vår allt bredare utbildningsverksamhet och vi bjuder på en lång rad Fjällupplevelser genom vandrings- och skidturer i vår fjällvärld.

Förkortningar